Бори́с Миро́нов: Миронов, Борис Гурьевич (род. 1960) — советский и российский математик, механик.
 Миронов, Борис Морисович (род. 1965) — советский и российский актёр.
 Миронов, Борис Николаевич (род. 1942) — советский и российский историк, клиометрист.
 Миронов, Борис Олегович (род. 1972) — российский хоккеист, тренер.
 Миронов, Борис Сергеевич (род. 1951) — советский и российский общественный и политический деятель.